Plaats in Indonesië
 Mungkung (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Mungkung (Loceret), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Mungkung (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java